Cette expression peut faire référence à :

 L’Art poétique, un poème didactique de Nicolas Boileau ;
 L'Art poétique, ou Épître aux Pisons, d'Horace ;
 Art poétique, un poème de Paul Verlaine publié dans Jadis et Naguère, décrivant son esthétique ;
 Art poétique (Arte poética), un poème de Jorge Luis Borges ;
 Art poétique, un  ensemble de règles dont la finalité serait de produire la beauté en poésie.